T38, T-38 ou T.38 peut faire référence à :

Aéronautique 
 Allison T38, un turbopropulseur américain.

Domaine militaire 
 T-38, un char d'assaut léger soviétique ;
 Carro T-38, un char d'assaut léger italien ;
 Northrop T-38 Talon, un avion d'entraînement américain.

Informatique 
 T.38, un protocole de fax sur IP temps réel.

Médecine 
 Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs, d’après la classification internationale des maladies.

Sports 
 , une classification en athlétisme handisport.

Transports 
 FN T38 ou FN TB IV, un trolleybus du constructeur belge FN Herstal.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres